Гильовице може да се отнася за:
 Гильовице, село в Полша, Силезко войводство, Живешки окръг, община Гильовице
 Гильовице, село в Полша, Силезко войводство, Пшчински окръг, община Меджна